Стоп — вигук, що вживається як команда для припинення руху, роботи (син. «Стій!», «Зупинися!») або як наказ припинити дію (син. «Годі!», «Облиш!»); позначення припинення руху, роботи; покажчик, сигнал для зупинення механізму, транспорту.
 STOP — дорожній знак.
 Стоп — сплав.
 Стоп — термін у фотографії, що позначає переключення діафрагми або витримки на один клік, що відповідає зміні фотоекспозиції вдвічі.
 f-stop — найпоширеніша одиниця вимірювання динамічного діапазону в цифрових камерах. Описує діапазон освітлення в степенях 2.

Див. також 
 Стоп-кран
 Стоп-лінія
 Зупинка
 Зупинка транспортного засобу

Джерела